AN/SPG-55 являлся радаром поиска целей/наведения ракетных комплексов RIM-2 Terrier и RIM-67 Standard (ранних типов SM-1ER/SM-2ER). Применялся для наведения на цель ЗУР снабженных системой наведения на многих судах, включая авианосцы типа «Китти-Хок», крейсера типа «Белкнап», ракетные крейсера типа «Леги» и Эскадренные миноносцы типа «Кунц». Также он применялся на единственных в своих типах судах с ядерными силовыми установками: USS Long Beach (CGN-9), USS Bainbridge (CGN-25) и USS Truxtun (CGN-35). SPG-55 представляла собой часть системы контроля ракетных пусков Mk 76. Сканирование производится в ручном полуавтоматическом или автоматическом режиме. Разработан инженерами компании Sperry Gyroscope совместно с RCA Laboratories и Лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, изготовлением и сборкой комплектующих занималась компания Sperry Gyroscope.

Наименование 
Буквы «AN» обозначают «Army-Navy» (Армия-Флот), в то же время «SPG» не является сокращением, а представляет собой код по системе MIL-STD-196E Type Designation System:
 Первая буква (тип носителя) — S = Вода (надводные суда)
 Вторая буква (тип оборудования) — P = Радар
 Третья буква (назначение) — G = Контроль огнём или поиск целей

Разновидности 

 AN/SPG 55 — Начальная версия, с поддержкой наводимых по лучу ракет Terrier.
 AN/SPG 55A — С поддержкой наводимых по лучу ракет Terrier
 AN/SPG 55B — С поддержкой наводимых по лучу ракет Terrier а также новых ракет RIM-67 Standard.

См. также 
 :en:List of radars
 ЗРК RIM-2 Терьер
 Joint Electronics Type Designation System

Примечания

Ссылки 
 Радары и компьютеры на борту USS Sterett и других боевых кораблей США во время Вьетнамской войны

Оружие США
SPG-55
Военная продукция RCA
Военная продукция Sperry
Военная продукция Университета Джонса Хопкинса